Erzsébet Báthory, personaggio storico
Elizabeth Bàthory, personaggio immaginario del romanzo Undead - Gli immortali e della serie I diari della famiglia Dracula